Во́лосово — город (с 1999 года) в России, административный центр Волосовского городского поселения и Волосовского муниципального района Ленинградской области. Расположен в центральной части района в  к юго-западу от Санкт-Петербурга. Главная улица города — проспект Вингиссара.

Название города 
Название Волосово, как полагают некоторые исследователи, произошло от находившегося здесь в языческий период капища (мольбища) бога ильменских славян — Волоса (или Велеса) — покровителя скотоводства.

История 
На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, упомянута деревня Wolosowa.

Как Волосва она упоминается на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года

ВОЛОСОВО — деревня принадлежит тайной советнице Пейкер, число жителей по ревизии: 43 м. п., 44 ж. п. (1838 год)

Согласно карте Ф. Ф. Шуберта в 1844 году деревня Волосова насчитывала 21 двор.

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, упомянута как деревня «Wolossowa», населённая ингерманландцами-савакотами.

В пояснительном тексте к этнографической карте, указано количество проживающих в ней ингерманландцев на 1848 год: 20 м. п., 19 ж. п., всего 39 человек.

ВОЛОСОВО — деревня Барона Врангеля, по просёлочной дороге, число дворов — 13, число душ — 31 м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в 1860 году деревня Волосово насчитывала 22 крестьянских двора.

ВОЛОСОВО — деревня владельческая при ключах, по Самрянской дороге по левую сторону, в 59 верстах от Петергофа, число дворов — 7, число жителей: 12 м. п., 20 ж. п. (1862 год)
В 1870 году была построена железная дорога Санкт-Петербург — Ревель, на которой появилась станция Волосово.

В 1872—1873 годах временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у Е. Е. Врангель и стали собственниками земли.

В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, деревня Волосово насчитывала 23 двора. Сборник же Центрального статистического комитета описывал деревню так:

ВОЛОСОВА — деревня бывшая владельческая, дворов — 21, жителей — 107; лавка, постоялый двор, ветряная мельница, почтовая станция, станция ж.д. (1885 год).

К концу XIX века деревня превратилась в дачный посёлок.

В XIX — начале XX века Волосово административно относилось к Губаницкой волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

К 1913 году количество дворов в Волосове уменьшилось до 19.

В сентябре 1927 года стал административным центром Волосовского района.

Кроме того, по данным 1933 года дачный посёлок Волосово являлся административным центром Волосовского сельсовета Волосовского района, в который входили 15 населённых пунктов: деревни Будино, Волосово, Горье, Захонье, Лагоново, Рогатино, Ржевка, Слободка, Соколовка, Сумино, Череповицы, Верхние Череповицы, Нижние Череповицы, село Ославье и сам дачный посёлок Волосово, общей численностью населения 1884 человека.

По данным 1936 года, в состав Волосовского сельсовета входили 17 населённых пунктов, 483 хозяйства и 7 колхозов.

В 1937 году дачный посёлок Волосово получил статус посёлка городского типа.

Во время Великой Отечественной войны был оккупирован. В послевоенное время восстановлен. С 1963 по 1965 годы входил в состав Кингисеппского сельского района.

30 марта 1999 года Законодательным собранием Ленинградской области принят областной закон № 28-оз «Об отнесении городского поселения Волосово Волосовского района к категории городов районного подчинения». 14 апреля 1999 года он был подписан исполняющим обязанности губернатора Ленинградской области Валерием Павловичем Сердюковым. 20 апреля 1999 года закон был опубликован в № 43 газеты «Вести» и вступил в силу. Так Волосово получило статус города.

В ходе реформы местного самоуправления образовано муниципальное образование Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района, город Волосово стал его административным центром.

Физико-географическая характеристика 
Город расположен в центральной части Волосовского района. Граничит:
 на севере — с Губаницким сельским поселением
 на северо-востоке — с Кикеринским сельским поселением
 на юго-востоке — с Калитинским сельским поселением
 на юго-западе — с Рабитицким сельским поселением
 на западе — с Терпилицким сельским поселением
Расстояние до Санкт-Петербурга — 85 км.

Климат

Население 

 Национальный состав

Экономика 
В городе расположены комбикормовый (д. Захонье), хлебо-булочный комбинат, леспромхоз, инкубаторно-птицеводческая станция, строительная компания «Стройград», склад компании «ВЕГА», кондитерская фабрика «Ленинградская», предприятие по вывозу и захоронению отходов ООО «Профспецтранс» и другие организации.

Галерея

Транспорт 
По территории города проходят автодороги:
  (Гатчина — Ополье)
  (Жабино — Вересть)
  (Волосово — Гомонтово)

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина — Ивангород, имеется станция Волосово.

От вокзала и автовокзала Волосово отправляются автобусы по Волосовскому району, на Санкт-Петербург, Кингисепп и Гатчину.

Местное самоуправление 
Волосово является муниципальным образованием — городским поселением в составе Волосовского муниципального района. В состав поселения входит также деревня Лагоново.
Местное самоуправление в поселении осуществляется на основании устава.

Представительная власть в поселении осуществляется Советом депутатов, избираемых жителями поселения. Совет депутатов возглавляет глава поселения, выбираемый депутатами из своего состава. Главой Волосовского городского поселения является Сергей Александрович Фролов.

Исполнительная власть в поселении осуществляется администрацией, её глава назначается Советом депутатов из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией. Главой администрации является Александр Петрович Дмитравцов.

Достопримечательности 
 Площадь перед городским досуговым центром «Родник»
 Водонапорная башня
 Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского
 Историко-краеведческий музей

Известные уроженцы 
 Адамсон (Саннамеес), Мари Андреевна (1908—2000) — народный художник Эстонии, профессор
 Молчанов, Павел Александрович (1893—1941) — метеоролог, изобретатель первого в мире радиозонда, репрессирован.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт МО «Волосовское городское поселение»
 Волосово в энциклопедии «Мой город»
 Карта города Волосово
 Герб Волосовского городского поселения

Города Ленинградской области
Населённые пункты Волосовского района
Районные центры Ленинградской области